
Triana peut correspondre à :

Toponymes

Triana, village de la province de Gérone (Catalogne) ;
Triana, hameau de la commune d'El Paso (îles Canaries) ;
Triana, district de Séville (Andalousie) ;
Triana, district de Vélez-Málaga (Andalousie) ;
Triana, quartier de Castillo de Locubín, dans la province de Jaén (Andalousie) ;
Triana, quartier de Rus, dans la province de Jaén (Andalousie) ;
Triana, quartier de Trigueros (Andalousie) ;
Triana, quartier de Valverde del Camino (Andalousie) ;
Triana, quartier de Piloña (Asturies) ;
Triana, quartier de Llanes (Asturies) ;
Triana, quartier d'Arenas de San Pedro, dans la province d'Ávila (Castille-et-León) ;
Triana, quartier de Las Palmas de Gran Canaria (îles Canaries) ;
Triana, quartier de Buenavista del Norte (îles Canaries) ;
Triana, quartier de Los Llanos de Aridane (îles Canaries) ;
Triana, quartier de Totana (Murcie) ;
Triana, quartier de Melilla.

Triana, village du comté de Madison en Alabama.

Triana, village de la province de Grosseto (Toscane).

Triana, quartier de la ciudad d'Aguascalientes, capitale de l'état du même nom.

Triana, commune d'Alenquer.

Musique 
Triana, groupe de musique rock espagnol.
 Triana, une pièce contenue dans Iberia d'Isaac Albéniz

Patronymes 
José Triana, dramaturge cubain ;
José Jerónimo Triana, botaniste colombien ;
 Gracia de Triana, chanteuse de flamenco espagnole ;
Rodrigo de Triana, premier marin de l'équipage de Christophe Colomb à avoir aperçu l'Amérique.

Autres 
Programme Triana, ancien nom du projet scientifique de la NASA Deep Space Climate Observatory dont l'objectif était de lancer un satellite pour observer et suivre le climat terrestre et l'activité solaire.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme